Le Secret d'Agatha est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Ric rencontre un certain Napoléon Jones, qui prétend détenir un manuscrit inédit d'Agatha Christie qui dénoncerait un crime de 1926, resté impuni. Sur ces entrefaites l'homme est enlevé par un certain "docteur Möser". Le lendemain, Ric, lui-même enlevé, retrouve Napoléon Jones mais parvient à s'enfuir avec l'aide de Ledru. Napoléon disparaît, après avoir donné rendez-vous à Ric à Londres.
Ric se demande à quel crime cela pourrait correspondre. Il se rend à La Rafale alors qu'un forcené y met le feu aux archives. Ric retrouve tout de même une mort suspecte, lors d'une murder-party : celle de Jane Seymour, nurse du jeune David Radclife. 
À Londres, il retrouve Napoléon et les membres d'un club pour élucider la mort de Jane Seymour. Ils veulent organiser à nouveau une murder-party, pour reconstituer le crime de l'époque et demandent à Ric de trouver le coupable. Lors de cette reconstitution qui se passait dans le noir, Nadine est chloroformée, un participant assommé et Daphné-Phyllis Brown, poignardée. Peu après, Ric tend un piège au criminel : avec l'aide de Radclife comme faux-semblant, il accuse Napoléon Jones d'avoir inventé l'histoire du manuscrit pour faire chanter Radclife. Möser, complice de Jones, est mis lui aussi hors d'état de nuire par Radclife qui feignait l'évanouissement.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Napoléon Jones : original, inventeur d'un pistolet qui tire à l'envers. Il se prétend détenteur d'un manuscrit inconnu d'Agatha Christie, rédigé pendant sa mystérieuse disparition en 1926
 Möser-Löhman : faux psychiatre mais vrai criminel
 Daphné-Phyllis Brown : écrivaine de romans policiers
 Colonel David Radclife : membre du club ; il est celui qui a découvert le corps de Jane Seymour, alors qu'il était enfant

Lieux 
Paris, Londres et les environs.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1990